

Toponyme 
Chryse Planitia, plaine de la planète Mars ;

Mythologie 
Chrysé, dans la mythologie grecque, ville d'une île située en Mysie, près de Troie.

Autres 

 Chryse, île légendaire l'océan Indien censée être faite d'or.

Voir aussi 

 Chrysès.